Hiidenniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiidenniemi (udde), Norra Österbotten, 
 Hiidenniemi (udde i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Hiidenniemi (udde i Norra Österbotten, Uleåborg), 

Robotskapade Finlandförgreningar